Даниил Соломонович Чкония (род. 19 февраля 1946, Порт-Артур) — советский и российский поэт, писатель, журналист, публицист, литературный критик. Лауреат премии лауреат "Русской премии" (2015), лауреат премии имени В. Сирина (Набокова) (2015), лауреат поэтического марафона «Сокровенные свирели» (2014).

Биография 
Родился 19 февраля 1946 году в Порт-Артуре, в семье врачей. Позже в школьные годы семья переехала в Мариуполь, где он и завершил обучение в школе. В дальнейшем проходил обучение на филологическом факультете Бердянского педагогического института, затем Донецкого и Тбилисского университетов. В 1973 году успешно завершил обучение в Литературном институте им. М. Горького в Москве. Обучался на кафедре художественного перевода. 

С 1973 года стал трудиться консультантом в правлении Союза писателей Грузии, а с 1975 года стал работать в Москве консультантом правления Союза писателей СССР по грузинской литературе. Позже назначен старшим редактором Литературной консультации Союза писателей СССР, а затем был переведён на должность старшего редактора редакции поэзии народов СССР в издательстве “Советский писатель”. С 1994 по 1995 годы трудился в аппарате Комитета Государственной Думы Российской Федерации по образованию, науке и культуре. В 1996 году переехал на постоянное место жительство в Кёльн в Германию.

В Германии проводил редактирование “Литературных ведомостей”, являлся членом редакционной коллегии журнала “Родная речь”. На протяжении длительного времени был автором рубрики “Литературный Рейн” в журнале “Партнер”. С 2005 по 2009 годы работал главным редактором журнала русской литературы “Зарубежные записки”. В дальнейшем работал заместитель главного редактора журнала "Эмигрантская лира".

В 1965 году в мариупольской газете “Приазовский рабочий” были опубликованы его первые поэтические произведения. В 1967 году в журнале "Донбасс" также состоялись первые журнальные публикации его стихов. В дальнейшем его литературное творчество, рецензии и статьи публиковались: в журналах “Дружба народов”, “Юность”, “Урал”, “Октябрь”, “Литературная Грузия”, “Детская литература”, в “Литературной газете”, а также в многочисленных альманахах и молодежных сборниках. Чкония перевёл на русский язык более двадцати книг прозаиков и поэтов Северного Кавказа и Грузии. В последнее время его труды регулярно печатается: в журналах “Дружба народов”, “Знамя”, “Зарубежные записки”, “Новый мир” и других изданиях.

С 1976 года входит в состав членов Союза писателей СССР, в настоящее время является членом Союза писателей Москвы и Русского ПЕН-Центра. Автор одиннадцати книг стихов.

Проживает в Кёльне, в Германии.

Библиография 
Книги стихов:
 Даниил Чкония. Звук осторожный – Тбилиси, “Мерани”, 1976.
 Даниилд Чкония. Подводный камень. – Москва, “Советский писатель”, 1986
 Даниил Чкония. Слободка. Мариуполь – Москва, “Советский писатель”, 1990)
 Даниил Чкония. Перед паузой” — Москва, “Новости”,1997
 Даниил Чкония. Медленные холмы. Москва, Новый ключ, 2002
 Даниил Чкония. Чужие города. “Кругъ”, 2005
 Даниил Чкония. “Элайя” “Кругъ”, 2009.
 Даниил Чкония. “Я стою посредине Европы” — Санкт-Петербург, “Алетейя”, 2007.
 Даниил Чкония. Стихия и пловец. "Время".

Награды и премии 
 2006 - специальный приз 2-го Международного фестиваля русскоязычного зарубежья имени А. П. Чехова в Греции (Афины), 
 2011 - специальный диплом "Русской премии",
 2014 - лауреат поэтического марафона «Сокровенные свирели» («45-я параллель»),
 2015 - лауреат премии имени В. Сирина (Набокова),
 2015 - лауреат "Русской премии", за книгу стихов «Стихия и пловец».

Примечания

Ссылки 
 Даниил Чкония - поэт и публицист
 Чкония поэт, пишущий на русском языке 

Выпускники Литературного института имени А. М. Горького